Schuit (vaartuig)

 Personen
 Okko Schuit, Nederlands kinderboekenschrijver, pseudoniem van Jan Blokker
 Steven R. Schuit 
 Tom Schuit (1989), Nederlands schaatser